Аббревиатура БТИ может обозначать:

Институты 
 Бийский технологический институт (БТИ)
 Брянский государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ), бывший Брянский технологический институт (БТИ)

Прочее 
 Бюро технической инвентаризации — организации, осуществляющие государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в СССР, России, Украине.